Подветренно-Телеутское — село в Каменском районе Алтайского края. Административный центр Телеутского сельсовета.

История 
Основано в 1826 году. В 1928 году состояло из 268 хозяйств, основное население — русские. Центр Подветренно-Телеутского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)